Чемпионат мира по борьбе 1970 года проходил 4-11 июля в Эдмонтоне (Альберта, Канада).

Общий медальный зачёт

Командный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Примечания 
 FILA Database
 Page 30

1970
Международные спортивные соревнования в Эдмонтоне
Международные соревнования по борьбе в Канаде